Kirnusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kirnusaari (ö i Norra Savolax), Kuopio,  (1 ha)
3. Kirnusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (0 ha)
4. Kirnusaari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
5. Kirnusaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski,  (2 ha)
6. Kirnusaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (1 ha)
7. Kirnusaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (2 ha)
8. Kirnusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
9. Kirnusaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar